Jméno Jan Pospíšil neslo vícero osobností:

 mladší z bratrů Pospíšilů – český sportovec, mistr světa v kolové
 Jan Pospíšil (fotbalista) (1951) – bývalý fotbalista Sparty Praha
 Jan Pospíšil (hudebník) – pozounista
 Jan Pospíšil (rapper) – rapper, člen skupiny Navigators
 Jan Pospíšil (politik) (1845–1925) – poslanec Říšské rady zvolený ve volbách roku 1896 za venkovské obce na Moravě
 Jan Pospíšil (právník) (1916–2010) – právník a spisovatel
 Jan Pospíšil (kněz) (1837–1918) – český římskokatolický duchovní
 Jan Hostivít Pospíšil (1785–1868) – královéhradecký nakladatel, knihtiskař a překladatel
 Jan Ladislav Pospíšil (1848–1893) – královéhradecký knihtiskař, knihkupec, nakladatel a komunální politik, vnuk Jana Hostivíta
 Jan Pospíšil, známější jako Jaroslav Pospíšil (nakladatel) (1812–1889) – pražský tiskař a nakladatel, syn Jana Hostivíta

Související články  
 Pospíšil – příjmení

Reference